Weißenstein (Karinthië), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië
Weißenstein (Bad Münstereifel), een plaats in de Duitse gemeente Bad Münstereifel, deelstaat Noordrijn-Westfalen